А Лига е най-високото ниво на литовския професионален клубен футбол. Организира се от Литовската Футболна Федерация. През годините броят на тимовете се е менял между 8 и 12. Сезонът обикновено започва в края на март, началото на април, тъй като през зимата климатът е неблагоприятен. По програма сезонът завършва през месец ноември.

Клубовете през 2023 
Клубовете през 2023.
 ФК Жалгирис (Вилнюс)
 ФК Кауно Жалгирис
 ФК Ритеряй 
 ФК Паневежис
 ФК Судува
 ФК Джюгас
 ФК Хегелман
 ФК Банга
 ДФК Дайнава

Шампиони

Шампиони по клубове

Източници

Външни препратки 
  Futbolo.TV – Видео и статистически център за А Лига
 Раздел в сайта на ЛФФ
 Сайт за статистика

Турнири по футбол в Литва